Boudewijnsluis (Antwerpen)
Boudewijnsluis (Brugge)